Jörg Bofinger ist der Name folgender Personen:

* Jörg Bofinger (Jurist) (1942–2002), deutscher Rechtsanwalt 
 Jörg Bofinger (Archäologe) (* 1967), deutscher Archäologe und Denkmalpfleger